Кукрыни́ксы:

 «Кукрыниксы» — творческий коллектив советских художников-графиков и живописцев.
 «Кукрыниксы» — российская рок-группа.
 «Кукрыниксы» — первый альбом одноимённой группы.